Debet – termin związany z bankowością.
 Debet – termin związany z rachunkowością.